

Sigle 
 Ferrovie della Sardegna
 Federazione della Sinistra
 Federazione degli studenti
 Fior di stampa – condizione di conservazione di una banconota
  Flight Data Subsystem – sottosistema dei dati di volo della sonda spaziale Voyager
 Forza del Sud
 Forze Democratiche Siriane – alleanza di milizie attive nella guerra civile siriana

Altro 
 FDS – targa automobilistica di Freudenstadt (Germania)
 Famicom Disk System – periferica per Famicom(1986)